Janusz Maciej Zalewski (1925–1970) – teoretyk muzyki
 Maciej Zalewski (ur. 1950) – biolog, profesor
 Maciej Zalewski (ur. 1956) – filolog, polityk
 Maciej Zalewski (zm. 2019) – polarnik